Andreoli (famiglia) – famiglia nobile milanese

 Arnaldo Andreoli – ginnasta italiano
 Brunella Andreoli – attrice comica italiana
 Carlo Andreoli – pianista e compositore italiano
 Carlo Andreoli – cestista italiano
 Evangelista Andreoli – pianista, organista e insegnante italiano
 Felipe Andreoli – bassista brasiliano
 Franco Andreoli – calciatore e allenatore svizzero
 Giulio Andreoli – matematico italiano
 Giuseppe Andreoli – giurista italiano
 Giuseppe Andreoli – patriota italiano
 Guglielmo Andreoli junior – musicista italiano
 Guglielmo Andreoli senior – musicista italiano
 Luigi Andreoli – calciatore italiano
 Mastro Giorgio Andreoli – ceramista italiano
 Mirko Andreoli – partigiano italiano
 Paride Andreoli – politico sammarinese
 Pasquale Andreoli – pioniere dell'aviazione italiano
 Piero Andreoli – calciatore italiano
 Raffaele Andreoli – letterato italiano
 Roberto Andreoli – calciatore italiano
 Sergio Andreoli – calciatore italiano
 Severino Andreoli – ciclista italiano
 Stefania Andreoli – psicoterapeuta e autrice italiana
 Stefano Andreoli – scrittore e blogger italiano
 Vittorino Andreoli – psichiatra e scrittore italiano